

Patronyme
Le nom Sartre renvoie à plusieurs articles :
 Victor Sartre (1902-2000), évêque français, premier archevêque d'Antananarivo
 Jean-Paul Sartre (1905-1980), philosophe et écrivain français
 Arlette Elkaïm-Sartre, fille adoptive de Jean-Paul Sartre
 Marc-Antoine Sartre (1760-1831), homme politique français
 Jacques Sartre (1916-2003), général français ;
 Maurice Sartre (1944), historien français
 Romain Sartre (1982), footballeur français

Voir aussi 
 Sartes

Patronyme français
Homonymie de patronyme